Respirador o ventilador mecànic
 Respirador motoritzat d'aire purificat
 Respirador o fumarola hidrotermal